La nivelul raionului Vijnița din regiunea Cernăuți, Ucraina, denumirea de Maidan se poate referi la:
 Maidan, un sat în comuna Ispas;
 Maidan, un sat în comuna Lucavăț.